Даниил Сергеевич Аристов (27.01.1979 — 03.10.2022) — российский палеоэнтомолог. Доктор биологических наук (2017). С 2001 года работал в Палеонтологическом институте имени А. А. Борисяка РАН (г. Москва, Россия). Открыл и описал впервые для науки более 500 новых видов и других таксонов ископаемых организмов.

Биография 
Родился 27 января 1979 года. Окончил в 2001 году биологический факультет Пермского университета. По окончании вуза в Палеонтологическом институте (Москва), где проработал с 2001 по 2022 году (до 2004 аспирант).

Умер 3 октября 2022 года.

Труды 
В 2017 году защитил докторскую диссертацию:
«Ранняя эволюция примитивных гриллоновых насекомых : инфракласс Gryllones, Insecta» : диссертация … доктора биологических наук : 25.00.02 / Аристов Даниил Сергеевич; [Место защиты: Палеонтол. ин-т А. А. Борисяка РАН]. — Москва, 2017. — 238 с. : ил.

Внёс крупный вклад в палеоэнтомологию. Открыл и впервые для науки описал многие новые таксоны (более 400 новых видов, более 180 новых родов, около 20 семейств) ископаемых организмов, в том числе:
семейства
 Babalidae  Aristov, 2020

 Ctenoptilidae  Aristov, 2014
 Doubraviidae  Aristov, 2015
 Issatermidae  Aristov, 2018
 Ivapteridae Aristov, 2009
 Kargalellinae  Aristov, 2004
 Kargalopteridae  Aristov, 2009
 Mutoviidae  Vršanský & Aristov, 2012
 Neraphidiidae  Aristov, 2014
 Parmapteridae  Aristov & Rasnitsyn, 2015
 Permopectinidae  Aristov, 2005
 Permulidae Aristov & Storozhenko, 2011
 Prygidae Aristov and Rasnitsyn, 2014
 Soyanopteridae Aristov, 2011
 Sylvabestiidae Aristov, 2000
 Tshekardominidae  Novokshoniv & Aristov, 2002
 Uralopriscinae  Aristov & Storozhenko, 2010
 Visheriferidae  Novokshonov, Ivanov & Aristov, 2002
роды
 Aiban Aristov, 2018
 Kamamica Aristov and Rasnitsyn, 2014
 Kazanalicula Aristov & Storozhenko, 2011
 Kungurembia Aristov, 2004
 Mezenalicula Aristov & Storozhenko, 2011
 Parapryg Aristov and Rasnitsyn, 2014
 Permedax Aristov, 2004
 Pryg Aristov and Rasnitsyn 2014
 Sibestia Aristov, 2018
 Udembia Aristov, 2018
 Vokhmia Aristov, 2018
 Votyak Aristov, 2018
виды
 Alexarasnia limbata  Aristov, 2016
 Aniburia hirta  Sukatsheva & Aristov, 2022
 Chauliodites eskovi  Aristov, 2011
 Grant viridifluvius Aristov, 2018 (Alienopteridae)
 Iva permiana  Aristov, 2015
 Karga sakmarica  (Aristov, 2009)
 Klyazmia karasevi  Aristov, 2013
 Mastotermes nepropadyom  Vršanský & Aristov, 2014
 Pryg absurdus Aristov and Rasnitsyn 2014
 Prorhyacophila rasnitsyni  Sukatsheva & Aristov, 2013
 Shurabia annosa  Aristov, 2004
 Sojanopermula edemskii (Aristov & Storozhenko, 2011)
 Sojanopermula minor Aristov, 2004
 Sojanopermula rasnitsyni Aristov & Storozhenko, 2011
 Sojanopermula tshekardensis Aristov, 2004
 Tillyardembia zalazna Aristov, 2018  (Tillyardembia)
 Tshekardites comitialis  Aristov, 2004
 Visherifera sylvaensis  Aristov, 2004
 Vologdoptera maculosa  Aristov, 2009
 другие

Признание 
В честь Д. С. Аристова были названы новые виды животных, в том числе:
 Fractalia aristovi Vršanský, 2021 (Blattodea, Fractaliidae)
 Madygella aristovi Kopylov, 2014  (Hymenoptera, Xyelidae)
 Poinarinius aristovi Legalov et Háva, 2022  (Coleoptera, Bostrichidae)
 Tetracoleus aristovi Ponomarenko, 2018 (Coleoptera, Tricoleidae)

Примечания

Ссылки 
 Даниил Аристов
 Аристов Даниил Сергеевич на сайте Палеонтологического института РАН
Палеонтологи России